Est composé la réunion d’éléments divers. Ce peut-être :
 un composé chimique par exemple :
 un composé organique ;
 un composé organique volatil ;
 un composé phénolique du café ;
 un composé organochloré ;
 un composé organofluoré ;
 un composé organophosphoré ;
 un composé organoarsenical ;
 un composé carbonylé ;
 un composé organométallique ;
 un composé organométallique du groupe 2 ;
 un composé inorganique ;
 un composé hydrophile ;
 un composé phytochimique ;
 un composé cyclique ;
 un composé bicyclique (composé spiro…) ;
 un composé polycyclique ;
 un composé sandwich ;
 un composé 334 ;
 un composé aliphatique ;
 un composé alicyclique ;
 un composé insaturé ;
 un composé aromatique ;
 un composé d'insertion du graphite ;
 un composé polyédrique ;
 un nombre composé et un nombre hautement composé ;
 un mot composé ;
 un temps composé, composé d’un auxiliaire et un participe, comme le passé composé ;
 un champ composé en héraldique ;
 un commentaire composé.

Articles connexes 
 Alliage
 Mélange